Aisy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aisy-sur-Armançon, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Aisy-sous-Thil, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,